Toulec může být:

 toulec (botanika) – forma listenu
 pouzdro na šípy, viz luk
 v myslivecké mluvě označení rohu muflona

Související články 
 Toulcův dvůr (název nese po posledním nájemci dvora, jímž byl hospodář František Toulec)

Externí odkazy